Жан V д’Омон (; ум. после 26 июня 1521), сир д'Омон — французский аристократ.

Биография 

Сын Жака I, сира д’Омона, и Катрин д'Этрабон.

Барон де Конш, д'Этрабон и де Ноле, сеньор де Молино, Монтагю, Шап, Клере, Жерминиьи. 8 августа 1482 произвел раздел владений с братом и сестрами, сохранив за собой все отцовские земли в Шампани и Бургундии с титулом сира д'Омона.

31 мая 1498 был назначен генеральным наместником в губернаторстве Бургундии. Отличился на службе у Людовика XII и Франциска I как в войнах, так и в деле сохранения недавно завоеванной Бургундии в составе Франции.

15 декабря 1504 герцогиня Беррийская назначила сира д'Омона своим представителем для принятия во владение и принесения оммажа за земли Гюиз, Нуайон, Шательро, Люнель, Сабле, Майен, Ла-Ферте-Бернар, доставшиеся ей по смерти кузины Шарлотты д'Арманьяк.

26 июня 1521 продал за 60 тысяч турских ливров своему зятю Франсуа де Рошешуару, сеньору де Шанденье, права на получение ренты в 40 тысяч турских ливров с земли Жар (Jars).

Погребен вместе с женой в церкви кордельеров в Шатору.

Семья 

Жена (1480): Франсуаза де Майе, дама части Шатору, де Ла-Шатр и Дён-Ле-Пальро, старшая дочь барона Ардуэна IX де Майе и Антуанетты де Шовиньи, дамы де Шатору. В октябре-декабре 1514 была гувернанткой королевы Марии Английской с жалованием в 1200 турских ливров

Дети:

 Пьер Старший (ум. ранее 1537), сеньор де Куш и Ноле. Жена (12.12.1526): Анна де Лабом, дама де Ла-Кур-д'Аррене, дочь Марка де Лабома, графа де Монревеля, и Анны де Шатовиллен
 Феликс (1503—1538), сеньор части Шатору. Был холост
 Пьер III Младший (ум. после 1548), сеньор д'Этрабон и де Кор

Литература 

 , p. 874—875
 , col. 45

Ссылки 
 

Дом д’Омон